Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 2006 проходили з 3 по 9 квітня на відкритих зелених ґрунтових кортах в Амелії-Айленд (США). Асагое Сінобу і Катарина Среботнік виграли титул, у фіналі перемігши пару Лізель Губер і Саня Мірза з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари

Основна сітка

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

2006
Bausch and Lomb Championships